Carinotetraodon borneensis — вид пресноводных лучепёрых рыб из семейства иглобрюховых.

Описание 
Длина тела до 4,4 см. В спинном плавнике 12—13 мягких лучей. В анальном плавнике 11—13 мягких лучей. Позвонков 16—17.

Ареал 
Эндемик южной части штата Саравак, (Малайзия).

Образ жизни 
Это пресноводный бентапелагический тропический вид.

Carinotetraodon borneensis и человек 
Carinotetraodon borneensis безвреден для людей. Охранный статус вида не определен.

Примечания

Литература 
. 

Иглобрюхие
Рыбы Азии
Животные, описанные в 1903 году
Эндемики Малайзии